Windows 97 (Versione di Windows 95)
Windows 97 (Beta Windows 98)